Алавіти — шиїтська релігійна група;
 Алавіти — династія султанів і королів Марокко.